Narnia kan syfta på:

 Narnia (djur) – ett släkte av insekter
 Narnia (musikgrupp) – en svensk kristen hårdrocksgrupp
 Berättelsen om Narnia – en barnboksserie i sju delar av författaren C.S. Lewis
 Berättelsen om Narnia (filmserie) – en serie fantasyfilmer